Friedrich Pagenstecher ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Pagenstecher (Forstmann) (1793–1864), deutscher Forstmann 
 Friedrich Pagenstecher (Politiker) (1871–1941), deutscher Politiker (NLP, DDP), Landtagsabgeordneter